Бермудский треугольник — район в Атлантическом океане, в котором якобы происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов.
 Бермудский треугольник (Николаев) — один из районов города Николаев (Украина), названный так из-за своего расположения внутри треугольника из железных дорог.
В кинематографе
 Бермудский треугольник / Bermuda Triangle (США, 1996) — фильм режиссёра Йена Тойнтона
 Бермудский треугольник / Lost Voyage (США, 2001) — фильм режиссёра Кристиана МакИнтайра
 Бермудский треугольник / The Triangle (США, Великобритания, 2005) — мини-сериал режиссёра Крэйга Р. Бэксли
 Тайна Бермудского треугольника / El triángulo diabólico de las Bermudas (Италия, Мексика, 1978) — фильм режиссёра Рене Кардона мл.